El término Askiz  puede referirse a:

Río Askiz, río de la república de Jakasia, en Rusia, afluente del río Abakán, de la cuenca del río Yeniséi.
Askiz (seló), seló (pueblo) de la república de Jakasia, en Rusia.
Askiz (asentamiento de tipo urbano), asentamiento de tipo urbano de la república de Jakasia, en Rusia.